Паппериц () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Паппериц, Беньямин Роберт (1826—1903) — немецкий музыкальный педагог, композитор, органист.
 Паппериц, Эрвин (1857—1938) — немецкий математик, специализировавшийся на комплексном анализе и начертательной геометрии.